Il doppio del torneo di tennis WTA Swiss Open 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrici Bonnie Gadusek e Helena Suková che hanno battuto in finale Bettina Bunge e Eva Pfaff 6-2, 6-4.

Teste di serie

 Bettina Bunge /  Eva Pfaff (finale)
 Bonnie Gadusek /  Helena Suková (Campionesse)
 Elise Burgin /  Kathy Horvath (semifinali)
 Betsy Nagelsen /  Anne White (quarti di finale)

 Beverly Mould /  Paula Smith (secondo turno)
 Christiane Jolissaint /  Pascale Paradis-Mangon (secondo turno)
 Anne Minter /  Elizabeth Minter (secondo turno)
 Katerina Maleeva /  Manuela Maleeva-Fragniere (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA Swiss Open 1985